John Williams peut désigner :

 John Williams (1582-1650), prélat et magistrat anglais ;
 John Williams (1730-1795), géologue britannique ;
 John Williams (1796-1839), missionnaire anglais ;
 John Williams (1903-1983), acteur anglais ;
  (1905-1996), saxophoniste ;
 J. C. P. Williams (1922-1988?), cardiologue néozélandais ;
 John Edward Williams (1922-1994), écrivain américain ;
 John A. Williams (1925-2015 ), écrivain américain ;
 John Williams (1927-2000), international anglais de rugby à XV ;
 John Williams (1932-), compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain ;
 John Williams (1940-), joueur australien de rugby à XV ;
 John Williams (1941-), guitariste classique australien ;
 John Williams (1946-1978), pilote de moto anglais ;
 John Williams (1946-), homme politique canadien  ;
 J. J. Williams (1948-2020), international gallois de rugby à XV ;
 John Peter Rhys Williams (1949-), international gallois de rugby à XV ;
 John Williams (1953-), archer américain ;
 John Williams (1961-), écrivain britannique de romans policiers ;
 John "Hot Rod" Williams (1962-2015), joueur américain de basket-ball ;
 John Williams (1965-), cavalier américain ;
 John Williams (1966-), joueur américain de basket-ball ;
 John Williams (1972-), joueur australien de squash.

Voir aussi